Великое () — пресноводное озеро на территории Селезнёвского сельского поселения Выборгского района Ленинградской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,8 км², площадь водосборного бассейна — 56,8 км². Располагается на высоте 11,6 метров над уровнем моря.

Форма озера изогнутая, продолговатая: оно почти на три километра вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Через Великое течёт река Великая, впадающая в залив Балтиец Финского залива.

По центру озера расположен один относительно крупный (по масштабам водоёма) остров без названия.

На западном берегу водоёма располагается посёлок Великое, к которому подходит дорога местного значения  («Подъезд к пос. Великое»).

Озеро расположено в восьми километрах от Российско-финляндской границы.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300511102000009469.

См. также 
 Озёра Карельского перешейка

Примечания 

Бассейн Финского залива
Озёра Выборгского района (Ленинградская область)